Сеть инженерно-сейсмического моделирования им. Дж. Е. Брауна () создана Национальным научным фондом США, чтобы способствовать лучшему взаимодействию и использованию материальных ресурсов университетов США при изучении сейсмостойкости зданий и сооружений.

См. также 
 Испытание сейсмостойкости
 Оценка сейсмической работы

Примечания 

Здания и сооружения
 
Научные исследования
Моделирование